Le Vigne ima više značenja:
 Le Vigne, Ancona
 Le Vigne, Firenze